De naam Jankovic, Janković of Yankovic kan verwijzen naar:

 Alojzije Janković (1983), Kroatisch schaker
 Boško Janković (1984), Servisch voetballer
 Jasmina Janković (1986), Nederlands handbalster
 Jelena Janković (1985), Servisch tennisster
 Milan Janković (1959), Joegoslavisch oud-voetballer
 Zoran Janković (voetballer) (1974), Servisch-Bulgaars voetballer
 Zoran Janković (waterpoloër) (1940), Joegoslavisch waterpoloër
 Zoran Janković (politicus) (1953), burgemeester van Ljubljana
 "Weird Al" Yankovic (1959), Amerikaans muzikant